"Monteforte" pode ser:
 Monteforte d'Alpone, comuna italiana do Véneto
 Monteforte Cilento, comuna italiana da Campânia
 Monteforte Irpino, comuna italiana da Campânia

Desambiguações de topônimos